Дуплі́й — українське прізвище.

 Дуплій Іван Минович (1919 — 2007) — у роки Німецько-радянської війни старшина РСЧА, Герой Радянського Союзу (1944).
 Дуплій Сергій Прокопович (1904 — 1984) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Дуплій Степан Анатолійович (1954) — доктор фізико-математичних наук.

Українські прізвища